Bermudaans voetbalelftal (mannen)
 Bermudaans voetbalelftal (vrouwen)